Сумарний коефіцієнт народжуваності в штатах і територіях США протягом багатьох років:

Примітки 

Сумарний коефіцієнт народжуваності
Сумарний коефіцієнт народжуваності
США